El Convento de San Hermenegildo puede referirse a:
 El Convento de San Hermenegildo en Madrid.
 El Convento de San Hermenegildo en la ciudad de Sevilla.
 El Convento de San Hermenegildo en la ciudad de Soria.